Burgkmair ist der Familienname der folgenden Augsburger Künstlerfamilie des Mittelalters und der Renaissance:

 Thoman Burgkmair (* um 1444; † 1523)
 Hans Burgkmair der Ältere  (1473–1531)
 Hans Burgkmair der Jüngere (1500–1562)

Siehe auch:
 Burgmaier (Begriffsklärung)
 Burgmeier